Tweede klasse 1968-69 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1968/69, over het Nederlandse voetbal